David Fallmann (ur. 4 grudnia 1987) – austriacki skoczek narciarski, reprezentant klubu SV Bad Goisern NTS. Medalista mistrzostw kraju w konkursie drużynowym.

Przebieg kariery 
W oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych przez FIS zadebiutował w styczniu 2003 w konkursie Alpen Cup w Villach. We wrześniu 2005 zadebiutował w FIS Cupie, zajmując 25. miejsce w Predazzo. W lutym 2006 zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 54. pozycję w Villach. W styczniu 2011 wystartował na Zimowej Uniwersjadzie 2011, gdzie zajął 21. i 20. miejsce indywidualnie oraz 5. w drużynie. Po raz ostatni na arenie międzynarodowej wystartował 20 lutego 2011 w konkursie FIS Cupu w Ramsau.

Zdobył brązowy medal mistrzostw Austrii w konkursie drużynowym w 2010 roku.

Uniwersjada

Indywidualnie

Drużynowo

Starty D. Fallmanna na uniwersjadzie – szczegółowo

Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Austriaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1987